, испанский футболист.
 (1644) Рафита, астероид главного пояса.